Het systeem van Armeense cijfers is een historisch getalsysteem, oorspronkelijk gebruikmakend van de (hoofd)letters van het antieke Armeens. In modern Armenië worden de Arabische cijfers gebruikt. 

Het systeem is decimaal maar niet positioneel.

{| class="wikitable" style="text-align:center";
!|Armeens||Fonetisch||Arabisch
|-
|Ա||ayb||1
|-
|Բ||ben||2
|-
|Գ||gim||3
|-
|Դ||da||4
|-
|Ե||ech||5
|-
|Զ||za||6
|-
|Է||eh||7
|-
|Ը||et||8
|-
|Թ||to||9
|-
|Ժ||zhe||10
|-
|Ի||ini||20
|-
|Լ||liwn||30
|-
|Խ||xeh||40
|-
|Ծ||ca||50
|-
|Կ||ken||60
|-
|Հ||ho||70
|-
|Ձ||ja||80
|-
|Ղ||ghad||90
|-
|Ճ||cheh||100
|-
|Մ||men||200
|-
|Յ||yi||300
|-
|Ն||now||400
|-
|Շ||sha||500
|-
|Ո||vo||600
|-
|Չ||cha||700
|-
|Պ||peh||800
|-
|Ջ||jheh||900
|-
|Ռ||ra||1000
|-
|Ս||seh||2000
|-
|Վ||vew||3000
|-
|Տ||tiwn||4000
|-
|Ր||reh||5000
|-
|Ց||co||6000
|-
|Ւ||yiwn||7000
|-
|Փ||piwr||8000
|-
|Ք||keh||9000
|}

In het Armeens worden de waarden van de letters bij elkaar geteld.

Voorbeelden:

 ՌՋՀԵ = 1975 = 1000 + 900 + 70 + 5
 ՍՄԻԲ = 2222 = 2000 + 200 + 20 + 2
 ՍԴ = 2004 = 2000 + 4
 ՃԻ = 120 = 100 + 20
 Ծ = 50

Getalsysteem
Cultuur in Armenië